Ка́арина ( ) — город на юго-западе Финляндии на берегу Архипелагова моря. Входит в состав провинции Исконная Финляндия и граничит на северо-западе со столицей провинции — городом Турку. Каарина — богатый и быстро развивающийся небольшой приморский город Финляндии.

История 
Каарина получила статус города в 1869 году. В 2013 году в местечке Раваттула археологами университета Турку был обнаружен фундамент самой старой церкви на территории Финляндии, относящийся к XII веку. В 1930-е годы алтарь лютеранской церкви Каарины расписал известный финский скульптор и профессор изобразительного искусства — Вяйнё Аалтонен.

Из Каарины открывается дорога, ведущая по островам архипелага через города Парайнен и Корппоо. Общая протяжённость маршрута 250 километров.

Климат

Население 
В XX веке

В XXI веке

Районы города
Город делится на 14 районов.

Известные уроженцы и жители 
 Бахне, Магнус (род. 1979) — финский футболист
 Том оф Финланд — финский художник-рисовальщик, известный своими многочисленными гомопорнографическими рисунками.

Города-побратимы 
   
  Энчёпинг
  Недре-Эйкер
  Сентеш
  Советский
  Йыгева (c 21 января 2005)

Примечания 

 

 
Города, основанные в XIX веке